Терезианум

 Терезианум — одно из старейших австрийских учебных заведений.
 Терезианум — дворец в Братиславе.
 Папский богословский Терезианский факультет, Терезианум — папский институт ордена кармелитов в Риме.